Osoby o tym nazwisku:
 Jan Siek – polski rzeźbiarz
 Jarosław Siek – polski pisarz, scenarzysta, autor wierszy, piosenek, bajek i komiksów
 Stanisław Siek – polski psycholog
 Wojciech Siek – polski siatkarz

Inne:
 Siek – gmina w Niemczech
 Urząd Siek – urząd administracyjny w Niemczech